Generał Toszewo – gmina w Bułgarii
 Generał Toszewo – miasto w Bułgarii, w gminie Generał Toszewo
 Generał Toszewo – wieś w Bułgarii, w gminie Tundża